

Patronyme 

 Hélène Vainqueur-Christophe (1956), femme politique française ;
 Dave Vainqueur (1981), joueur français de rugby à XV ;
 William Vainqueur (1988), joueur français de football.

Pseudonyme 
 Vainqueur,  pseudonyme de René Löwe.